Bangs Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bangs Lake (Illinois), im Lake County
 Bangs Lake (Mississippi), im Jackson County

Siehe auch:
 Banks Lake